Алнабат () — село Кедабекского района Республики Азербайджан.

До 2011 года носило название Алиисмаиллы или Али Исмаил (аз. Əliismayıllı) в честь Али Курбанали оглы Исмаилова, Героя Социалистического Труда (1950).

Расположено у подножия Севанского хребта в западной части Азербайджана, примерно в 400 км к западу от столицы Баку. Административный центр района г. Кедабек находится в 14,6 км к востоку от Алнабата.

Население в 2011 году составляло 1295 человек. Часть сельского населения в 1948—1950 годах была переселена сюда из района Севанской котловины.

Основными занятиями населения являются сельское хозяйство и животноводство.

Континентальный климат. Среднегодовая температура составляет + 4° С. Самый теплый месяц — август, когда средняя температура составляет+16° C, а самый холодный — январь — с −10° C. В среднем, количество осадков составляет 704 мм. В мае, выпадает, в среднем, 101 мм осадков, а самый сухой месяц — август, 21 мм осадков.

Известные уроженцы 
 Орудж, Захид Магеррам оглы (род.1972) — политик, депутат Национального собрания Азербайджана.

Литература 
 Azərbaycan Toponimlərinin Ensiklopedik Lüğəti. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası. Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu. Şərq-qərb Bakı-2007. səh.427
 Azərbaycan Respublikası Əhalisinin Siyahıyaalınması. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi. Bakı-2010. Səh.629

Населённые пункты Кедабекского района